Тетеря:
 Тетеря — похлёбка из ржаной муки, традиционное блюдо запорожских черкас.
 Тетеря — нерасторопный или незадачливый человек.
 Тетеря — тетерев или тетёрка (самка тетерева), в некоторых говорах России.

Фамилия 
 Тетеря, Павел Иванович (1620—1670) — казацкий полковник, гетман Войска Запорожского на Правобережной Украине.

Топоним 
 Тетеря — деревня, Первомайский район, Ярославская область, Россия.